Selawik puede hacer referencia a:

 Selawik, una ciudad en el estado de Alaska (Estados Unidos);
 el lago Selawik, a unos once kilómetros al suroeste de la localidad homónima; o
 el río Selawik, que desemboca en el lago anterior.